E74 peut faire référence à :
 Autres anomalies du métabolisme des glucides, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Route européenne 74, une route traversant la France et l'Italie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres